

Sigle 
 Parlamento europeo – assemblea parlamentare dell'Unione europea
 Port Elizabeth – città sudafricana
 Portable Executable – formato file
 Public Enemy – gruppo musicale hip hop statunitense
 Punti esperienza – punteggio usato nei giochi di ruolo
 Per esempio
 Piano di Evacuazione
 PE (Protective Earth) – conduttore di protezione di un impianto elettrico

Chimica 
 PE – sigla DIN 7728 e 16780 del polietilene

Codici 
 PE – codice vettore IATA di Air Europe Italy
 PE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Perù
 PE – codice ISO 3166-2:BR di Pernambuco (Brasile)
 PE – codice ISO 3166-2:CA dell'Isola del Principe Edoardo (Canada)
 PE – codice ISO 3166-2:GT di El Petén (Guatemala)
 PE – codice ISO 3166-2:HU di Pest (Ungheria)
 PE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pescara (Italia)

Economia 
 Pe o P/E – rapporto prezzo-utili di un'azione (dall'inglese Price/Earnings)

Etichettatura tessile 
 PE – sigla della denominazione della fibra polietilenica

Fisica 
 Pe – numero di Péclet
 Pe – flusso radiante

Informatica 
 Portable Executable – formato file
 .pe – dominio di primo livello del Perù

Altro 
 Pe –  lettera dell'alfabeto fenicio ed ebraico
 Pe –  lettera dell'alfabeto persiano
 PE – targa automobilistica della provincia di Pescara
 Pe – lettera dell'alfabeto cirillico
 PE – targa automobilistica di Perg (Austria)
 PE – targa automobilistica di Peine (Germania)
 PE – targa automobilistica della prefettura di Rethymno (Grecia)
 PE – vecchia targa automobilistica di Pelhrímov (Repubblica Ceca)
 PE – targa automobilistica di Partizánske (Slovacchia)
 P.E. Baracus – personaggio della serie televisiva A-Team